ФК Нордшеланд () је дански фудбалски клуб из Фарума, града на североистоку острва Селанд. Основан је 1991. као ФК Фарум (-{Farum BK}-) спајањем два градска клуба, Фарума (-{Farum IK}-) и Ставнсхолта (-{Stavnsholt BK}-), а 2003. клуб је променио име у ФК Нордшеланд.

Нордшеланд у Суперлиги Данске игра од сезоне 2002/03, када су већ у првој сезони заузели треће место. Од тада су дивљи тигрови имали четири наступа у европским такмичењима, УЕФА купу 2003/04. и 2008/09. и Лиги Европе 2010/11. и 2011/12, а у сезони 2012/13. ће играти у Лиги шампиона. Клуб је освојио два Купа Данске, 2010. и 2011, оба пута победивши у финалу Мидтјиланд. Нордшеланд је у сезони 2011/12. Суперлиге Данске по први пут освојио титулу првака Данске.

Домаће утакмице клуб игра на Фарум парку, који има укупан капацитет од 10.300 места, од чега 9.800 седећих и 500 стајаћих места.

Успеси 
 Суперлига Данске:
Првак (1): 2011/12.

 Куп Данске:
Освајач (2): 2009/10, 2010/11.

Тренутни састав 
Од 7. јула 2012.

Повучени бројеви 
26 -  Џонатан Рихтер (2005–09)

Нордшеланд у европским такмичењима 

Укупан УЕФА коефицијент: 6.5

Резултати по сезонама 

Поз = Позиција; ИГ = Играо утакмица; П = Победио; Н = Нерешено; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = гол-разлика; Бод = Бодова

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба
 Сајт навијача - wildtigers.dk
 Сајт навијача - fcnz.dk

Нордшеланд